Ди́лер ( «торговец»):
 Дилер — профессиональный участник рынка ценных бумаг.
 Форекс-дилер — профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключающий от своего имени и за свой счёт с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, договоры на условиях маржинальной торговли, обязательства по которым зависят от изменения курса соответствующей валюты и (или) валютных пар.
 Дилер — физическое или юридическое лицо, которое закупает оптом продукцию компании, а затем продаёт её в розницу или мелким оптом (например, автомобильный дилер); элемент логистической цепи продвижения товарно-материальной ценности от производителя к потребителю.
 Дилер — одна из функций крупье; работник казино, который от его лица и на его средства ведёт игру за столом.
 Дилер = наркодилер — предпоследний в наркотрафике продавец наркотиков.
 «Дилер» — трилогия фильмов датского режиссёра и сценариста Николаса Виндинга Рефна.
 «Дилер» — дебютный полнометражный фильм датского режиссёра и сценариста Николаса Виндинга Рефна, 1996.
 «Дилер 2» — четвёртый полнометражный фильм датского режиссёра и сценариста Николаса Виндинга Рефна, 2004.
 «Дилер 3» — пятый полнометражный фильм датского режиссёра и сценариста Николаса Виндинга Рефна, 2005.
 «Дилер» — российский телесериал кинокомпании АСДС, .